Pjesma Eurovizije 2010. je bila 55. Eurovizija. Održala se u Oslu, Norveška nakon pobjede Alexandera Rybaka s pjesmom Fairytale. Dva polufinala su se održala 25. svibnja i 27. svibnja, a finale 29. svibnja. EBU je rekao da će nastojati vratiti Italiju, Monako i Austriju na natjecanje ove godine, no bez uspjeha. Na natjecanju je sudjelovalo 39 zemalja, među kojima je i povratnica Gruzija, dok su Andora, Češka, Crna Gora i Mađarska odustali od ovogodišnjeg natjecanja. Litva je izvorno najavila odustajanje, no na kraju se ipak prijavila i poslala predstavnika.

Pobjednica je, s 246 bodova, Njemačka koju je, s pjesmom Satellite, predstavljala Lena Meyer-Landrut.

Mjesto održavanja

Norveški ministar kulture Trond Giske i direktor NRKa Hans-Tore Bjerkaas će uložiti 17 milijuna eura. Iznos je manji od iznosa koji je utrošen 2009. u Moskvi, ali je veći od iznosa utrošenog 2007. u Helsinkiju.

Na press konferenciji u Oslu 27. svibnja 2009. je bilo najavljeno da će se show održati u gradskom području Osla. NRK je tvrdio da je to jedini grad s dovoljno kapaciteta, prostora i infrastrukture koji može organizirati natjecanje. Dok nisu odlučili gdje će organizirati natjecanje, NRK je tvrdio da se može organizirati u Oslo Spektrumu gdje se održalo 1996., ili u novoizgrađenoj dvorani Telenor Arena u susjednoj općini Baerum. Dana 3. srpnja 2009. odlučeno je kako će se Eurosong ipak održati u Bærumu zbog većeg kapaciteta Telenor Arene u odnosu na Spektrum.

Voditelji

O ovoj temi su norveški mediji široko raspravljali. Prvi prijedlog su bili Jon Almaas i Fredrik Skavlan. Popularna televizija TV 2 je predložila Thomasa Nummea i Haralda Rønneberga. Također su predložili Dorthe Skappel koja je izjavila kako bi rado vodila ovogodišnji Eurosong.

NRK je voditelje objavio 10. ožujka 2010. godine. Izabrana trojka postali su Erik Solbakken, Haddy Jatou N'jie i Nadia Hasnaoui. Solbakken i N'jieova će otvoroti sve tri večeri, predstavljati izvođače i javljati se iz green rooma, dok će Nadia Hasnaoui voditi i prezentirati glasovanje. Ovo će biti tek drugi puta u povijesti Eurosonga da će troje ljudi voditi natjecanje. Prvi puta se to dogodilo 1999. godine u Izraelu.

Sudionici

Natjecanje se, kao i do sada, odvijalo kroz dva polufinala i finale. Polufinala su se održala 25. svibnja (prvo) i 27. svibnja (drugo), dok se finale održalo 29. svibnja 2010. godine.

Polufinalisti

Kao i do sada, polufinale je bilo podijeljeno na dvije večeri. Od 34 prijavljene države, 17 ih ide u svako od polufinala, a 10 zemalja koje su dobile najviše bodova putem kombiniranog glasovanja idu u finale. Ždrijeb rasporeda po polufinalima održao se u veljači, a raspored nastupa 22. ožujka 2010.

Polufinale 1
Ovo se polufinale održalo 25. svibnja 2010.
Deset zemalja koje dobiju najviše bodova prolaze u finale
U ovom polufinalu glasuju Francuska, Njemačka i Španjolska

Polufinale 2
Ovo se polufinale održalo 27. svibnja 2010.
Deset zemalja koje dobiju najviše bodova prolaze u finale
U ovom polufinalu glasuju Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo

Finalisti

Kao i do sada, u finale se direktno kvalificiralo 5 zemalja - Velika četvorka i domaćin (Norveška). Finale se održalo 29. svibnja 2010. s 25 sudionica, 5 direktno plasiranih i 20 zemalja koje su prošle iz polufinala.

A ^ Španjolska je dobila pravo na ponovljeni nastup, nakon Danske, kada je, tijekom njihove prve izvedbe, Jimmy Jump došao na pozornicu i uklopio se u koreografiju. Španjolski predstavnik, Daniel Diges, nije bio nimalo ometen pridošlicom, a Jimmy se kasnije predao zaštitarima koji su ga izbacili iz dvorane.

Glasovanje

Podjela "dvanaestica"

Sudionici na zemljovidu

Izvori

Vanjske poveznice

Službena stranica Eurovizije

Izbori za pjesmu Eurovizije u Norveškoj